Чемпионат Испании по футболу 1972/1973 — 42-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетико» стал чемпионом Испании в 7-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 656 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 7 голов
 «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»  — 6:1 (15-й тур, 17 декабря 1972 года)
 Самая крупная победа в гостях: 3 гола
 «Кастельон» — «Атлетик Бильбао»  — 1:4 (3-й тур, 17 сентября 1972 года)
 Самая крупная победа дома: 5 голов
 «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»  — 6:1 (15-й тур, 17 декабря 1972 года)
 «Сарагоса» — «Депортиво»  — 5:0 (3-й тур, 17 сентября 1972 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1973
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1972 году
Спорт в Испании в 1973 году